Sejr har flere betydninger:
 Sejr - at overvinde modstand eller modstandere, i kamp, krig og andre konflikter eller i leg, spil eller konkurrence.
 Sejr (navn) – efternavn eller drenge fornavn
 Sejr (film) – sovjetisk film fra 1938 af Mikhail Doller og Vsevolod Pudovkin